Rielinho, nome artístico de Osvaldo Rielli (São Paulo, 18 de maio de 1917) é um cantor e compositor brasileiro. De uma família de músicos, seu pai José Rielli, foi um compositor e instrumentista enquanto seu irmão, Emílio Rielli, tornou-se um maestro.

Compositores do estado de São Paulo
Cantores do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo